Ви́нницкий (Ви́нницкая) — фамилия.

Известные носители:
 Винницкий, Александр Емельянович (род. 1952) — советский и российский скрипач, профессор. народный артист России. 
 Винницкий, Антоний (ум. 1679) — церковный деятель Речи Посполитой, экзарх Константинопольского патриархата.
 Винницкий, Иннокентий (1654—1700) — епископ Перемышльский и Самборский.
 Винницкий, Моисей Вольфович (Мишка Япончик, 1891—1919) — одесский налётчик.
 Винницкий, Роберт (род. 1985) — польский политик, глава партии «Рух народовый».
 Винницкий, Сергей (род. 1975) — российский футболист.
 Винницкий, Юрий (1660—1713) — религиозный деятель. Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси — предстоятель Униатской церкви.